Peter Luczak e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma Luczak non ha partecipato e Motti ha deciso di partecipare al Canella Challenger 2010.

Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Andre Begemann e Matthew Ebden che hanno battuto in finale 7–6(5), 5–7, [10–3] Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura.

Teste di serie

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (finale)
 Santiago González /  Travis Rettenmaier (quarti di finale)

 Nicolás Massú /  Lukáš Rosol (quarti di finale) 
 Ivan Dodig /  Antonio Veić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Zagreb Open 2010